Bellini (futebolista) — capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1958
 Bellini (coquetel) — tipo de bebida
 Bellini (banda) — girl group alemão
 Bellini — personagem dos romances policiais de Tony Bellotto, como Bellini e o Demônio

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos